Юрий Кожевников:
 Кожевников, Юрий Алексеевич (1922—1992) — русский поэт, переводчик, литературовед.
 Кожевников, Юрий Павлович (1942—2002) — советский и российский ботаник.